Tolboukhine (en ) est la transcription française d'un nom russe. On trouve également les transcriptions et écritures suivantes : 
 Tolbouhine (forme portée en France au XIXe et XXe siècles) 
 Tolbuxin (rare) 
 Tolbugin (Толбугин, principalement au XIXe siècle) 
 Tolbouzine, Tolbuzin, Tolbousine ou Tolbusin (en russe Толбузин, graphie la plus fréquente avant le XIXe siècle) 
 Tolbozine (Толбозин) 

Ce nom peut désigner : 
 une maison d'origine princière de Russie, dont : 
 Ivan Fiodorovitch Tolbouga, troisième fils du prince Fiodor Konstantinovitch Fominsky et Berezuysky et fondateur de la lignée, tué le  à la bataille de Koulikovo ; 
 Siméon Ivanovitch Tolbouzine, qui vivait au  et qui fut le premier russe envoyé en ambassade en Europe occidentale ; 
 Mikhail Andreievitch Tolbouzine (Михаил Андреевич Толбузин), voïévode (gouverneur) de Kazan en 1544 et 1551 ; 
 Hilarion Borisovitch Tolbouzine (Ларион Борисович Толбузин ), voïévode de Tobolsk (1660), de Nertchinsk (de 1662 à 1668) et de Tioumen (1671) ; 
 Thaddeus Larionovitch Tolbouzine (Фаддей Ларионович Толбузин), fils du précédent, voïévode de Berezovo en 1670 et d’Irkoutsk en 1676 ; 
 Alexei Larionovitch Tolbouzine (Алексей Ларионович Толбузин), frère du précédent, voïévode d’Irkoutsk (1676-80) et d'Albazine (1684-86), tué par les Mandchous à Albazine le  ; 
 Fiodor Semenovitch Tolboukhine, militaire russe qui vivait au , héros de la Grande guerre du Nord ; 
 Artemij Ilich Tolboukhine (Артемий Ильич Толбухин), contre-amiral, mort le  ; 
 Pavel Petrovitch Tolboukhine (Павел Петрович Толбухин), colonel et ancien écuyer du tsar en 1798 ; 
 Mikhail Ivanovitch Tolbouzine le premier (Толбузин 1-й Михаил Иванович), colonel, tué à la bataille de Borodino le  ; 
 Sergey Ivanovitch Tolbouzine le second (Толбузин 2-й, Сергей Иванович), colonel, frère du précédent, héros de la bataille de Borodino et de la prise de Varsovie, mort le  ; 
 Vasilij Petrovitch Tolbougine (Василий Петровичъ Толбугин), conseiller d'état (général), né le  et mort le  ; 
 Andrei Nikolaevitch Tolbougine (Андрей Николаевич Толбугин), contre-amiral, mort le . 
 un phare élevé sur l'île de Kotline (Cronstadt), au large de Saint-Pétersbourg, baptisé ainsi en l'honneur de Fiodor Semenovitch Tolboukhine ; 
 un village situé dans le district de Magdagachinsky, oblast de l'Amour, baptisé ainsi en l'honneur d'Alexei Larionovitch Tolbouzine ; 
 un maréchal de l'Union Soviétique, Fiodor Tolboukhine (1894-1949), ayant principalement combattu dans les Balkans pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 le nom, entre 1949 et 1991, de l'actuelle ville bulgare de Dobritch (en bulgare : ), rebaptisée ainsi temporairement en l'honneur du précédent. 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe